En matemàtiques, el teorema del punt fix és un resultat que diu que una funció f tindrà almenys un punt fix (un punt x per al qual f (x) = x), per certes condicions de f que es poden definir en termes generals.

Teorema del punt fix en anàlisi 
El teorema del punt fix de Banach dona un criteri general que garanteix que, si es compleix, el procediment d'iterar una funció dona un punt fix.

Per contra, el teorema del punt fix de Brouwer no és un resultat constructiu: diu que qualsevol funció contínua de la bola unitat tancada en un espai euclidià n-dimensional sobre si mateixa ha de tenir un punt fix, però no es descriu com trobar el punt fix.

Temes relacionats 
 Teorema del punt fix de Brouwer
 Teorema del punt fix de Kakutani
 Teorema del punt fix de Lefschetz

punt fix